Аморо́с () — прізвище іспанського походження.

Відомі носії:
 Андрес Аморос (; 1941) — іспанський літературний критик, історик літератури й театру, есеїст.
 Ванесса Аморос (; 1982) — іспанська гандболістка, олімпійська медалістка (2012).
 Мануель Аморос ( 1962) — французький футболіст, захисник.
 Мігель Аморос (; 1949) — лібертарний іспанський історик, теоретик й активіст ситуаціонізму.
 Франсіско Аморос (; 1767—1848) — педагог, військовий діяч, організатор фізичного виховання в Іспанії та Франції.

Іспанські прізвища